Der Begriff Trachee bezeichnet

in der Zoologie eine Röhre, die bei Insekten, Tausendfüßlern und einigen Spinnentieren vorkommt und der Atmung dient, siehe Trachee (Wirbellose).
in der Botanik eine Röhre für den Wassertransport in Pflanzen, die im Xylem der Leitbündel höherer Pflanzen liegt, siehe Trachee (Pflanze).

Siehe auch: Trachea